Австралийская конная дивизия () — дивизия, воевавшая на стороне Антанты в годы Первой мировой в Египте. В 1916 году британцы расширили свои силы на Ближнем Востоке, и была сформирована Императорская конная дивизия. Первоначально она включала австралийскую 3-ю бригаду лёгкой кавалерии (с Подвижной дивизией АНЗАК) и 4-ю бригаду лёгкой кавалерии, а также две британские бригады. После протестов со стороны австралийского правительства дивизия была переименована в июне 1917 года, когда британская бригада была откомандирована.

Состав

3-я бригада лёгкой кавалерии 
 8-й полк лёгкой кавалерии (Виктория)
 9-й полк лёгкой кавалерии (Виктория и Южная Австралия)
 10-й полк лёгкой кавалерии

4-я бригада лёгкой кавалерии 
 4-й полк лёгкой кавалерии (Виктория)
 11-й полк лёгкой кавалерии (Южная Австралия и Квинсленд)
 12-й полк лёгкой кавалерии (Новый Южный Уэльс)

5-я подвижная йоменская бригада 
 Уоркширские йомены
 Королевские гусары Глостершира
 Королевские гусары Вустершира

19-я британская бригада конной артиллерии 
 Ноттингемская батарея
 Беркширская батарея
 Батарея А HAC
 Батарея В HAC
 Бригада боеприпасов

Полевая скорая помощь на лёгкой кавалерии 
 3-я австралийская санитарная бригада лёгкой кавалерии
 4-я австралийская санитарная бригада лёгкой кавалерии
 5-я австралийская санитарная бригада лёгкой кавалерии

Первоначально подразделение также включало в себя британскую шестой 6-ю конную бригаду. В середине 1918 года британская 5-я конная бригада была откомандирована, а австралийская 5-я бригада лёгкой кавалерии присоединилась к дивизии.

Командиры 
Генерал-майор Ходжсон

Ссылки 
 Австралийская конная дивизия

Австралия в Первой мировой войне
Кавалерийские дивизии
Дивизии Австралии
Дивизии XX века
Вооружённые силы в Первой мировой войне по странам